Красная Лука — название населённых пунктов:

Россия 
 Красная Лука — село в Лысковском районе Нижегородской области.

Украина 
 Красная Лука — село в Гадячском районе Полтавской области.